Amerikai Egyesült Államok
 Loomis (Dél-Dakota)
 Loomis (Kalifornia)
 Loomis (Nebraska)
 Loomis (Washington)
 Loomis (Wisconsin)

 Kanada
 Loomis (Kanada)

Nevek
 Loomis (vezetéknév)